Памятники природы биологического и геологического значения получают специальный статус в соответствии со специальными правилами выбора. В Англии за присвоение статуса участка особого научного значения отвечает организация , специалисты которой оценивают, представляет ли данная территория особый интерес в силу своей фауны, флоры, геологических, физико-географических или геоморфологических особенностей. Natural England была создана 1 октября 2006 года в результате объединения трёх организаций — ,  и ; она получила все их полномочия, в частности по присвоению статуса территориям особого научного значения.

Хартфордшир — графство на юго-востоке Англии. В его составе 10 административных районов и округов. Общая площадь территории 1643 км². На территории графства было выделено 43 участка особого научного значения: 29 из них представляют особый биологический интерес, 6 — геологический интерес, а 8 участков — оба одновременно.

Ниже приводится полный список УОНЗ на территории графства. Данные отсортированы в алфавитном порядке оригинальных названий на английском языке.

Список участков 

Легенда
 БИ — Биологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый биологический интерес.
 ГИ — Геологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый геологический интерес.
 Площадь — Площадь участка в гектарах.
 Координаты — на основе данных Natural England.
 Год — Год присвоения статуса.

Примечания 

Списки участков особого научного значения Англии